Sent Jòrdi ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Georges (Gers)
 Saint-Georges (Lot-et-Garonne)
 Saint-Georges (Tarn-et-Garonne)
 Saint-Georges-les-Bains im Département Ardèche
 Saint-Georges-de-Luzençon im Département Aveyron
 Saint-Georges-d’Orques (Sant Jòrdi d’Òrcas) im Département Hérault